Chasing Zoey (Persiguiendo a Zoey en Latinoamérica) es el cuarto y último telefilme de la serie de Nickelodeon, Zoey 101. Se estrenó el 2 de mayo de 2008. Está conformado por los dos últimos episodios de la cuarta temporada, así como de los dos últimos de la serie.

Tuvo 7,3 millones de espectadores, más del doble de lo normal en la serie. En Latinoamérica se estrenó los días 25 y 26 de noviembre de 2008.

Sinopsis 
Se acerca el último baile de la escuela y Lola se convierte en la organizadora oficial del evento. James le regala un collar a Zoey con la frase “te amo, James", pero Zoey apenas se muestra receptiva por el obsequio, por lo que James le pregunta a Zoey si hay algo que se interpone entre los dos, ella responde que si, pero no sabe que es.
James, al escuchar esa respuesta decide terminar su noviazgo con Zoey. De otra parte, Michael le muestra a Lisa (Lisa Tucker) un Chevrolet Camaro 1967 que le regaló su padre, pero al tener problemas para manejarlo, un hombre llamado Señor Takato (James Hong) le enseña a manejar el auto a Michael mediante instrucciones raras.

Más tarde Logan y Quinn buscan parejas para ir al baile para seguir ocultando su noviazgo, por ende, Logan termina invitando a Stacy Dillsen y Quinn opta por invitar a Dustin Brooks. En la noche del baile Vince y Lola llegan de cenar en un restaurante antes de ir al evento de la academia, pero el taxista que los transportaba (cameo interpretado por Dan Schneider) los deja solos en la carretera, y luego se internan en el bosque para llegar a la academia.

Mientras tanto Zoey recibe una llamada desconocida que resulta ser Chase quien regresó de Inglaterra, pero al caer de la pared es auxiliado por ella e inmediatamente lo besa. En el baile, mientras todos bailan una canción lenta, Stacey trata de besar a Logan, y es ahí cuando el revela finalmente que ama a Quinn, y ella también hace público su amor por Logan por lo que ambos se besan, dejando atónita a toda la escuela. Stacey al salir del baile después de ver a Logan besándose con Quinn, es arrollada por Mark, quien conducía el auto de Michael, curandola de su forma de hablar frenética. Luego Michael nota que Chase regresó y lo abraza efusivamente y se emociona al saber que Zoey y Chase finalmente formalizaron su relación.

Rato después, Michael estaciona  su auto cuando ve al Señor Takato montado en un toro, y el le pide que le diga a Lisa, su novia, que trabaja como maestro de primaria en la academia, pero el le dice que no puede hacerlo porque no existe, marchándose en medio de la oscuridad para sorpresa de Michael. Después en el baile Zoey le pregunta a Chase si quiere pasar el verano en Hawái a lo que el acepta. A lo último llegan Lola, Vince y un grupo de nerds encabezados por Firewire tarde al baile, luego Lola abraza a Chase y terminan bailando todos en la pista.

Reparto participante

Reparto

Referencias 

Películas de Zoey 101